Le nom d'attentat de Kidal peut désigner plusieurs attentats-suicides qui ont eu lieu pendant le conflit malien de 2012-2013 :
 l'attentat de Kidal du 26 février 2013 par le MUJAO ;
 l'attentat de Kidal du 12 avril 2013 également par le MUJAO ;
 l'attentat de Kidal du 14 décembre 2013.